La capitana Sirope (Captain Syrup en inglés) es un personaje ficticio de la serie Wario de Nintendo, la codiciosa y despiadada capitán pirata de la Banda de Azúcar Moreno. Como ella es tan codiciosa, Sirope es la rival del maestro de la codicia, Wario. Su base de operaciones se encuentra en Kitchen Island, y es la pirata del barco SS Tea Cup. Después de una ausencia de diez años de cualquier videojuego, regresa y aparece de nuevo en Wario Land: Shake It!.

Historia

Serie de Wario Land

Wario Land: Super Mario Land 3 
La Capitana Sirope hace su primer debut en el videojuego Wario Land: Super Mario Land 3, donde ella es la capitana de la Banda de Azúcar Moreno(en el idioma inglés fue renombrada a Brown Sugar Gang, la Banda de Azúcar Castaño). En este juego el protagonista, Wario, todavía reponiéndose de la derrota de Mario, y la pérdida de su castillo, Se pone en busca de nuevas riquezas. Sin embargo, en lugar de encontrar trabajo o de viajar por el mundo en busca de tesoros perdidos, Wario decide obtener una fortuna a la manera antigua, robando todos los tesoros que vaya encontrando en su camino de otras personas. Una de esas personas es la Capitana Sirope.

Wario se entera que la Banda de Azúcar Moreno habían robado cientos de tesoros de diferentes tierras en el pasado, uno de esos tesoros resulta ser una estatua gigante de oro de la Princesa Toadstool del Mushroom Kingdom. Wario lucha con diferentes miembros de la Banda de Azúcar Castaño en su aventura a lo largo de la isla, cogiendo cada tesoro que va encontrando. Finalmente, Wario decide atacar el Castillo de Sirope, la ubicación de la Capitana Sirope y sus cientos de Tesoros.

Cuando Wario llega al desafío y saqueo de los tesoros de Sirope, queda sorprendido de que Sirope es una mujer. Sirope convoca a un genio llamado Denpū de una lámpara mágica, salta y se queda en los hombros del genio que le va disparando a Wario bolas de fuego. Wario derrota al genio pero sin embargo, La Capitana Sirope escapa volando con una bomba su propio castillo prometiendo que se vengaría. Wario escapa del castillo que una vez que ha terminado de destruirse, se muestra la estatua gigante de oro. Sin embargo, Mario llega y se lleva lejos la estatua de oro de su antihéroe. Wario tiene aún la mayor parte de sus tesoros cuando se compra un castillo pidiéndolo como deseo al genio Denpū.

Wario Land II 
La capitana Sirope ataca de nuevo en Wario Land II. En este juego reforma a su banda renombrandola como la Banda de Azúcar Moreno (en el idioma inglés ya que en el idioma japonés siempre se llamaron así). Sirope lleva a su banda a atacar el castillo de Wario y robarle todas sus riquezas. En vista de esta situación, Wario vuelve a Kitchen Island para recuperar sus tesoros robados. Wario lucha contra Sirope en diferentes ocasiones en esta aventura comparada con la anterior. En estas batallas, la capitana Sirope arrojará bombas y monstruos por control remoto (controlados por ella) para atacar a Wario. Wario derrotará a Sirope y recuperará sus tesoros. Después de la derrota final contra Sirope, no se sabrá nada de ella durante un largo periodo de tiempo.

Wario Land: Shake It! 
En Wario Land: Shake It!, la capitana Sirope observa la crisis de Shake Dimension en el interior de Ancient Globe y se entera de la existencia Bottomless Coin Sack, poseída por el malvado Shake King. Deseando el tesoro sin encontrar la forma de cómo obtenerlo, roba la Ancient Globe y se la da a Wario, que viaja a la dimensión para obtenerlo por sí mismo. El papel de la Capitana Sirope es vender mapas de los continentes donde Wario debe de enfrentarse con el enemigo final. Al final del juego, Wario obtiene el saco de monedas para él, pero la capitana Sirope se lo lleva mientras Wario no está mirando y se escapa.

En este juego el nuevo barco de la capitana Sirope es el The Sweet Stuff.

Curiosidades 
 Es la primera mujer en ser el villano en extended Mario series, antes de Cackletta, The Shadow Queen y otros.
 Es la primera némesis de Wario en su papel de protagonista. 
 En las instrucciones de la versión Americana del juego Wario Land: Super Mario Land 3, es referida con palabras neutrales aunque con tendencia masculina.
 En una guía Nintendo Power es erróneamente definida como "The Princess".
 Cuando la historia de Wario Land: Shake It! fue revelada en japonés, la revista Famitsu era referida como Maple,implicando que su nombre completo era Captain Maple Syrup. Sin embargo, el nombre de Maple nunca fue usado en el juego.

Referencias 
Fuente del artículo: http://www.mariowiki.com/Captain_Syrup

Personajes de Mario
Villanos ficticios
Piratas ficticios
Mujeres ficticias
Personajes femeninos en videojuegos